Narak Tegapu Football Club é um clube de futebol de Vanuatu. Disputa a segunda divisão nacional, após ter ficado em último lugar na temporada 2014–15 da primeira divisão.

Clubes de futebol de Vanuatu